Аугусто де Лука () е италиански фотограф.

Издадени книги 
 (1986) Napoli Mia.(Centro Il Diaframma / Canon Edizioni Editphoto Srl)
 (1987) Napoli Donna.(Centro Il Diaframma / Canon Edizioni Editphoto Srl)
 (1995) Trentuno napoletani di fine secolo. Electa, Naples, ISBN 88-435-5206-6
 (1996) Roma Nostra. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-7448-705-9 
 (1997) Napoli grande signora. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-7448-775-2
 (1998) Il Palazzo di giustizia di Roma. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-492-0231-1
 (1998) Firenze frammenti d'anima. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-7448-842-1
 (1999) Bologna in particolare. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-7448-980-0
 (2000) Milano senza tempo. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-492-0093-5
 (2001) Torino in controluce. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-492-0211-3
 (2002) Tra Milano e Bologna appunti di viaggio. Gangemi Editore, Rome, ISBN 978-88-7448-980-0
 (1992) Swatch Collectors Book 1. Editore M. Item – Switzerland, ISBN 88-86079-01-X
 (1992) Swatch Collectors Book 2. Editore M. Item – Switzerland, ISBN 88-86079-00-1

Изложби 
 1979: Rassegna della nuova creatività, galleria Lucio Amelio – Неапол, Италия.
 1981: Italian Culture Institute – New York, ‪Съединени американски щати‬.
 1982: Arteder '82 – Bilbao, Испания.
 1982: Museo Italo Americano – San Francisco, ‪Съединени американски щати‬.
 1982: Galleria Fotografia Oltre – Chiasso, Швейцария.
 1982: Galleria Civica – Modena, Италия.
 1983: Italian Cultural Society – Sacramento, California – ‪Съединени американски щати‬.
 1983: Journées internationales de la photographie – Montpellier, Франция.
 1983: Galeria Diaframma – ‪Милано‬, Италия
 1983: Galería Cámara Oscura – Logroño, Испания.
 1983: Italian – American Museum – San Francisco, California – ‪Съединени американски щати‬.
 1984: Institut italien de la Culture – Lille, Франция.
 1984: Asociación Nacional de Fotógrafos – Barcelona, Испания.
 1984: Rencontres d'Arles – Arles, Франция.
 1984: Dept.of art of the University of Tennessee – Chattanooga, Tennessee, ‪Съединени американски щати‬.
 1985: École des Beaux-Arts – Tourcoing, Франция.
 1985: Galleria Vrais rêves – Lyon, Франция.
 1985: Forum exposition „Un mois pour la photographie“ – Centre culturel de Bonlieu, Annecy.
 1986: Galleria Hasselblad – Goteborg, Швеция.
 1986: Festival d'animation audiovisuelle – Saint-Marcellin (Isère) Франция.
 1986: Musée d'art moderne – Liegi, Белгия.
 1987: Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes – Неапол, Италия.
 1988: Incontri Internazionali d'Arte (Palazzo Taverna) – Rome, Италия.
 1995: Museo Ancien – Grignan, Франция.
 1996: Camera dei deputati – Rome, Италия.
 1996: Museo di Roma (Palazzo Braschi) – Rome, Италия.

Галерия

Източници

Външни препратки 
 EduEDA – The EDUcational Encyclopedia of Digital Arts, фотографии черно-бели
 EduEDA – The EDUcational Encyclopedia of Digital Arts, фотографии в цвят
 Witness Journal 
 Hasselblad gallery
 ItaloEuropeo 
 Polaroid Art Italy 
 Artelab 

Италиански фотографи